Das Toray Pan Pacific Open 2014 war ein Damen-Tennisturnier in Japans Hauptstadt Tokio. Das Hartplatzturnier  der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2014 und fand vom 13. bis 21. September 2014 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Toray Pan Pacific Open 2014 fand vom 13. bis 15. September 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze im Einzel zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 

 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Kōtō